ZFE steht für:
 Zentrale Fahndungseinheit
 Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz, siehe Austrian Centre for Electron Microscopy and Nanoanalysis
 Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn, siehe Bahnstrecke Finsterwalde–Schipkau

ZfE steht für:
 Zeitschrift für Erziehungswissenschaft

Abkürzung